Il singolare del torneo di tennis Zabrze Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ota Fukárek che ha battuto in finale Michael Kohlmann 6-3, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Ota Fukárek (Campione)
 Julian Knowle (semifinali)
 Michael Kohlmann (finale)

 Kevin Kim (quarti di finale)
 Gorka Fraile (quarti di finale)
 Fredrik Jonsson (primo turno)
 Bjorn Rehnquist (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zabrze Challenger 2001